Стефанелли () — фамилия итальянского происхождения.
 Стефанелли, Бенито (1928—1999) — итальянский киноактер и каскадёр.
 Стефанелли, Лорелла (род. 1959) — сан-маринский политик, капитан-регент Сан-Марино в 2015—2016 годах.
 Стефанелли, Николас (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Стефанелли, Симонетта (род. 1954) — итальянская актриса кино.